Hong Kong Women’s Sevens 2012 – oficjalny międzynarodowy turniej żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7 rozegrany pod egidą IRB. Odbył się wraz z turniejem męskim w dniach 23–24 marca 2012 roku w Hongkongu będąc drugim turniejem jedynego sezonu IRB Women’s Sevens Challenge Cup.

Wcześniejsze kobiece zawody rozgrywane w ramach Hong Kong Women’s Sevens nie miały oficjalnego charakteru, gdyż nie były usankcjonowane przez IRB, dodatkowo zaś prócz reprezentacji narodowych występowały w nich zespoły klubowe.

Informacje ogólne 
Rozegrane na dwóch stadionach w Hongkongu zawody były drugimi z trzech turniejów jedynego sezonu IRB Women’s Sevens Challenge Cup, poprzednika IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście żeńskich reprezentacji narodowych, rozstawionych według wyników osiągniętych w pierwszym turnieju tego cyklu, a następnie podzielonych w pierwszej fazie rozgrywek na cztery trzyzespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o awans do półfinałów. W drugim dniu zawodów odbyła się natomiast faza play-off.

Półfinały i finał Cup oraz finał Plate zostały rozegrane na Hong Kong Stadium, pozostałe mecze zaś na Hong Kong Football Club Stadium.

W zawodach triumfowała reprezentacja Anglii w finale pokonując Australijki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 

IRB Women’s Sevens Challenge Cup
Rugby union w Hongkongu
2012 w Azji